Die Abkürzung TBTF steht für:
 too big to fail, siehe Systemrelevanz
 Tributylzinnfluorid (Tri Butyl Tin Fluoride), siehe auch Tributylzinn-Verbindungen

TBTF